Neu-Herrnhut bezeichnet historische Missionsstationen der Herrnhuter Brüdergemeine

 in Grönland, siehe Noorliit
 auf der Karibikinsel St. Thomas, siehe Neu-Herrnhut (Saint Thomas)